Oyri (Faeröer)
Viksøyri, kortweg Øyri, Noorwegen